és una productora executiva catalana.

Després de la llicenciatura en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona va començar a treballar a la dècada del 2000 a la mateixa empresa on havia fet les pràctiques, Arcàdia.

Ha treballat amb Pablo Berger, amb qui el 2013 van guanyar 10 estatuetes dels Goya per Blancanieves. També va ser la productora executiva de la pel·lícula As bestas, guardonada amb nou Goyas el 2023.

Referències 

Celranencs
Productors de cinema catalans del sud contemporanis